Операція «Контракт» — український фільм режисера Тамари Бойко.

Опис 
Українським спецслужбам стає відомо, що на теплоході «Тамань», який вирушає в туристичний рейс через Туреччину до Греції, буде вантаж мафії і верхівка крупної банди. У круїз під прикриттям вирушає працівник спецслужб …

У ролях 
 Лесь Сердюк — полковник Герасименко
 Олександр Биструшкін — Вадим Львович
 Віталій Борисюк — Валерій'
 Володимир Мазур — боцман Чабанюк Віктор Сарайкін — капітан пароплава «Тамань»
 Юрій Гребельник — Шапурко
 Володимир Терещук — Сергій
 Сергій Кучеренко — Михайлюта
 Ярослав Бойко — Женя
 Станіслав Харламов — помічник капітана
 Володимир Горянський — Катерновський
 Олег Примогенов — Сєва Олександр Пархоменко — фотограф Україномовний дубляж 
Фільм дубльовано українською в 1996 році на Кіностудії Довженка.

 Посилання 
 
 
 Операція «Контракт» на «Толоці».
 Операція «Контракт»'' на сайті кіноенциклопедії «Кіноколо»

Українські фільми 1996
Фільми російською мовою
Детективні фільми України
Пригодницькі фільми України